Sveta Ana je naselje u sastavu Grada Đurđevca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 99 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Đurđevca